New Yorker (New Yorker Group Services International) — немецкий магазин одежды и аксессуаров. Его штаб-квартира находится в Брауншвейг. Магазин ориентирован на целевую группу людей в возрасте от 12 до 39 лет.

История 

Первый магазин New Yorker открылся во Фленсбурге в 1971 году. В декабре 2006 года компания заработала свой первый миллиард на продажах. К марту 2015 года компания владела 1001 филиалом в 40 странах: Австрия, Албания, Азербайджан, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Египет, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, Северная Македония, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.

В марте 2012 года британский певец Олли Мерс стал лицом весенне-летней коллекции New Yorker для мужчин.

В компании работает более . New Yorker является спонсором команды немецкой футбольной лиги «New Yorker Lions» и баскетбольной команды, New Yorker Phantoms Braunschweig. Компания также спонсирует международный чемпионат по брейк-дансу, Battle of the Year.

Магазины

Примечания 

Производители одежды и обуви Германии
Компании Германии
Торговые сети
Производители одежды и обуви